Jacob Hieronymus Lochner ist der Name folgender Personen:

* Jacob Hieronymus Lochner (Theologe) (1649–1700), deutscher Theologe und Dichter
 Jacob Hieronymus Lochner der Jüngere (1683–1764), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer